XHTML Friends Network (XFN) — микроформат для пометки социальных взаимоотношений.

Применение 

XFN чаще всего применяется на таких страницах как
 блогролл (список дружественных блогов)
 избранные ссылки (как, например, del.icio.us)
 страницы, где есть ссылки на сайты (или профили) знакомых автора

Использование 

Необходимо сообщить браузерам и поисковикам что страница поддерживает XFN. Для этого в теге <head> веб-страницы надо добавить атрибут profile:

<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">

Для каждой гиперссылки на странице нужно добавить атрибут rel. Значений атрибута rel может быть несколько, в таком случае они перечисляются через пробел.
Пример:

...

Допустимые значения атрибута rel 

Значения атрибута можно либо вводить вручную, либо воспользоваться программой XFN Creator

Ссылки 
 XFN — XHTML Friendly Network
 XFN: Getting Started

Микроформаты